Austràlia: 
 National Gallery of Australia a Canberra
 National Gallery of Victoria a Melbourne
 Bermudes: Bermuda National Gallery
 Bulgària: National Art Gallery (Bulgària) (en búlgar: Национална художествена галерия) a Sofia
 Canadà: National Gallery of Canada (o Musée des beaux-arts du Canada) a Ottawa
 Estats Units: National Gallery of Art a Washington DC
 Irlanda: National Gallery of Ireland a Dublín
 Namíbia: National Art Gallery of Namibia a Windhoek
 Regne Unit: 
 National Gallery de Londres
 National Gallery of Scotland a Edimburg
 National Museum Cardiff, abans anomenat National Museum and Gallery of Wales
 Sud-àfrica: South African National Gallery a Ciutat del Cap
 Tailàndia: National Gallery of Art (Bangkok)